Qossanow ist der Familienname folgender Personen:

 Ghusman Qossanow (1935–1990), sowjetisch-kasachischer Sprinter
 Ämirschan Qossanow (* 1964), kasachischer Politiker